USS Dale — имя пяти военных кораблей американского флота, названных в честь капитана Ричарда Дейла.

 USS Dale (1839) — военный шлюп, спущенный на воду в 1839 году.
 USS Dale (DD-4) — эскадренный миноносец типа «Бейнбридж», спущенный на воду в 1900 году.
 USS Dale (DD-290) — эскадренный миноносец типа «Клемсон», спущенный на воду в 1919.
 USS Dale (DD-353) — американский эсминец типа «Фаррегат», находившийся в составе флота с 1935 по 1945 годы.
 USS Dale (DLG-19) — ракетный фрегат типа «Леги», спущенный на воду в 1962 году. В 1975 году переклассифицирован в ракетный крейсер.